Heliga Trefaldighets församling kan syfta på:

Gävle Heliga Trefaldighets församling – en församling i Gästriklands kontrakt i Uppsala stift
Kristianstads Heliga Trefaldighets församling – en församling i Villands och Gärds kontrakt i Lunds stift

Se även
Helga Trefaldighets församling
Treenigheten
Heliga Trefaldighets kyrka